NTL est un sigle de 3 lettres, qui peut faire référence à :
 Aéroport de Newcastle, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 , une bibliothèque logicielle de fonctions liées à la théorie des nombres.
 NTL (entreprise), entreprise française spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de transport.
 NTL (télécoms), sigle désignant le , un opérateur de télécom britannique privatisé en 1990 et racheté en 1999 lors de la bulle Internet par France Télécom
 NTL (en russe НТЛ), un groupe de rap russe originaire de Novossibirsk.
Code
Abréviation